Die Serie B 1939/40 war die 11. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 17. September 1939. Der letzte Spieltag war der 16. Juni 1940. Neben Erstligaabsteiger AS Livorno stieg Atalanta Bergamo in die Serie A 1940/41 auf. In die Serie C 1940/41 mussten Molinella Calcio, Vigevano Calcio, die US Sanremese und Catania Calcio absteigen.

Teilnehmer 

 (7., 14., 17., 25., 28., 30., 32. und 33. Spieltag)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1939/40
 Coppa Italia 1939/40

Weblinks 
 Italy 1939/40

1939
Fußballsaison 1939/40